

Helyek
 Amerikai Egyesült Államok
 Winfield (Alabama)
 Winfield (Illinois)
 Winfield (Indiana)
 Winfield (Iowa)
 Winfield (Kansas)
 Winfield (Missouri)
 Winfield (város, New York)
 Winfield (Nyugat-Virginia)
 Winfield (Pennsylvania)
 Winfield (Tennessee)
 Winfield (Texas)
 Winfield (Wisconsin)
 Winfield Township (Michigan)
 Winfield Township (Renville megye, Minnesota)
 Winfield Township (New Jersey)
 Winfield Township (Butler megye, Pennsylvania)
 West Winfield
 Kanada
 Winfield (Alberta)
 Winfield (Brit Columbia)

Kapcsolódó szócikkek 
 Winnfield
 Wynnefield